Stephan Hansen (født d. 19. juli 1995) er en dansk bueskytte fra Nykøbing F. Bueskyttelaug i Nykøbing Falster, som har specialiseret sig i compound buen. Han er dobbelt verdensmester fra 2015 i både junior og senior og har tidligere været tredobbelt juniorverdensmester. Fra januar 2016 har Stephan været fuldtids professionel bueskytte.

Resultater 
Stephan Hansen har i en årrække konkurreret på højt internationalt niveau, og har således vundet verdensmesterskabet for juniorer tre gange. 

I 2012 vandt han EM for Ungdom, som blev afholdt i Nykøbing Falster, med hans egen klub som vært.

Hansens gennembrud kom i 2015, da han blev verdensmester for seniorer ved VM i København. Ved samme stævne vandt Hansen bronze for hold sammen med Martin Damsbo og Patrick Laursen. Samme år vandt han også DM for seniorer og Ungdoms VM i USA. Han blev kåret som "Athlete of the Year 2015" af World Archery i 2016 og "Athlete of the Year 2017" af World Archery i 2018.

I 2016 vandt Stephan Hansen dobbelt europamesterskab: Guld individuelt og Guld for hold, sammen med Martin Damsbo og Andreas Darum. Sommeren 2016 var han i en periode nr. 1 på verdensranglisten. Ved verdensmesterskaberne i felt vandt Stephan sølv.

Han har sat både danske og europæisk rekorder samt 13 verdensrekorder.

Referencer

Eksterne henvisninger 

 Stephanhansen.dk

Bueskytter fra Danmark